Glandorp ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Glandorp (1501–1564), deutscher Humanist, Pädagoge, Dichter, evangelischer Theologe und Reformator
 Johann Glandorp (Ratsherr) (1556–1612), deutscher Ratsherr, Kaufmann und Mäzen
 Lambert Glandorp (bl. 1561), deutscher Maler in Reval 
 Matthias Glandorp (1595–1636), deutscher Mediziner
 Paul Glandorp (1626–1696), deutscher Mediziner

Siehe auch: 
 Glandorf (Begriffsklärung)
 Glandorff